Daniela Sabatino née à Agnone le , est une footballeuse italienne.

Carrière nationale 
Daniela Sabatino joue attaquant pour l'équipe féminine de la Fiorentina en Serie A. Elle a précédemment joué pour AC Bojano et ACF Reggiana et le AC Milan en Serie A et Rapid Lugano en Suisse Nationalliga A. Elle est la deuxième meilleure marqueuse de la Série A 2011 avec 25 buts.

Carrière internationale 
Daniela Sabatino a fait ses débuts dans l'équipe nationale italienne en octobre 2011, lors d'une victoire 9 à 0 sur la Macédoine, où elle a réussi un hat-trick. L'UEFA Euro 2017 constitue sa première apparition dans une phase finale. Le deuxième des deux buts de la victoire 3 à 2 de l'Italie sur la Suède lui a valu d'être nommée pour le meilleur but lors des récompenses de l'UEFA.
En 2019, elle fait partie des 23 joueuses retenues afin de participer à la Coupe du monde organisée en France.

Note : TBD signifie , soit « pas encore défini ».

Statistiques

Statistiques en club

Palmarès 
 ASD Reggiana CF
 Coupe d'Italie Féminine : Gagnante 2010
 Brescia
 Serie A : Vainqueur 2014, 2016
 Coupe d'Italie Féminine : Gagnante 2012, 2015, 2016
 Super Coupe Italienne Féminine : Gagnante 2014, 2015, 2016

Références

Liens externes 

Naissance à Agnone
Naissance en juin 1985
Footballeuse internationale italienne
Joueuse de l'AC Milan